Orobophana juddii är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Cooke 1908. Orobophana juddii ingår i släktet Orobophana och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
juddii